Das Mehrkampf-Meeting Götzis (auch Mösle-Meeting oder Hypo-Meeting nach dem Sponsor Hypo Vorarlberg Bank) ist ein Leichtathletikwettbewerb in der österreichischen Marktgemeinde Götzis. Der Zehnkampf- und Siebenkampf-Bewerb, der als das am besten besetzte Mehrkampf-Meeting der Saison gilt, wird seit 1975 jährlich Ende Mai bzw. Anfang Juni im Möslestadion ausgetragen und ist die bedeutendste Sportveranstaltung in Vorarlberg. Der Wettkampf ist Teil der World Athletics Challenge - Combined Events.

Das Preisgeld beträgt jährlich 100.000 Euro. 2020 wurde die Veranstaltung aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Der Wettbewerb fand zuletzt am 28./29. Mai 2022 statt.

Geschichte 
Die Veranstaltung wurde 1975 von Luis Fessler, Armin Hug, Konrad Lerch, Elmar Oberhauser und Werner Ströhle gegründet und zog in den Folgejahren den Großteil der Weltspitze im Zehnkampf und Fünf- bzw. ab 1981 im Siebenkampf an.

Bislang wurden drei Zehnkampf-Weltrekorde in Götzis aufgestellt: 1980 und 1982 von Daley Thompson (8648 bzw. 8730 Punkte) und 2001 von Roman Šebrle (9026 Punkte).

Šebrle gelang ebenso wie der Siebenkämpferin Carolina Klüft eine außergewöhnliche Serie von fünf Siegen in Folge.

Siegerliste (Männer) 
Die angegebene Gesamtpunktzahl der Ergebnisse vor 1985 ist zur besseren Vergleichbarkeit auf Grundlage der aktuellen Zehnkampf-Punktwertung neu berechnet. Entsprechend weichen die Originalpunktzahlen von den hier aufgeführten ab.

Siegerliste (Frauen) 
Von 1975 bis 1980 fanden die Wettkämpfe im Rahmen eines Fünfkampfes, ab 1981 als Siebenkampf statt.

Literatur 
 Robert Hartmann: Sternstunden der Leichtathletik. Copress, München 1985, ISBN 3-7679-0240-0.
 Hans van Kuijen: Götzis. Statistics handbook. Helmond 2007.
 zurgams: Zeitsprünge. 35 Jahre Mehrkampf-Meeting Götzis. Bucher, Hohenems 2009, ISBN 978-3-902679-23-9.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Ergebnisse von 2012 bis 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb in Österreich
Sportveranstaltung in Vorarlberg
Sport (Götzis)
Erstveranstaltung 1975